Sehlem ist der Name folgender Orte:

 Sehlem (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Sehlem (Lamspringe), Ortsteil der Gemeinde Lamspringe im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen